Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 1992 року.

Англія

Данія

Нідерланди

Німеччина

СНД

Франція

Швеція

Шотландія 

Чемпіонат Європи з футболу 1992